Ursmer ou Ursmar est un anthroponyme et un prénom masculin aujourd'hui désuet qui était porté essentiellement dans le nord de la France et en Belgique. En France, les prénoms Ursmer et Ursmar étaient encore donnés au début du , mais semblent avoir complètement disparu depuis.

La Saint-Ursmer/Ursmar a lieu le 18 avril.

Étymologie 
Le nom se compose vraisemblablement de l'élément urs-, dérivé du latin ursus, « ours », et de l'élément d'origine germanique -mer (ou -mar), dérivé du proto-germanique *mērijaz, « fameux, renommé » (vieux haut allemand mar(i) ou mer(i)), qu'on retrouve notamment dans de nombreux anthroponymes et prénoms germaniques/scandinaves ; il pourrait s'agir d'un nom hybride, moitié latin, moitié germanique, apparu à l'époque mérovingienne.

Personnages historiques 
 Ursmer (mort en 713), moine, évangélisateur et évêque-abbé de l'abbaye de Lobbes ;
 Ursmar (fl. 836-846), archévêque de Tours ;
 Ursmar Goisson (1524-1578), jésuite belge et recteur du collège romain.

Personnalités contemporaines 
 Ursmer Berlière (1861-1932), moine bénédictin, théologien et historien ecclésiastique belge ;
 Ursmar Depotte (1872-1964), homme politique belge ;
 Ursmar Engelmann (1909-1986), moine bénédictin allemand, archi-abbé de Beuron.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français
Prénom belge